Bjørn Skjønsberg – ex calciatore norvegese, centrocampista
 Kari Skjønsberg – accademica, scrittrice e femminista norvegese
 Morten Skjønsberg – ex calciatore norvegese, difensore
 Simen Skjønsberg – giornalista norvegese
 Tor Skjønsberg – avvocato norvegese leader della resistenza